Зна́мя — многозначное слово.
 Знамя — единичное флажное изделие.

Топоним

Белоруссия 
 Знамя — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Знамя — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Знамя — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области.

Названия газет и журналов 
 «Знамя» — газета, выходящая в городе Калуга с августа 1917.
 «Знамя» — газета Кувшинского района Тверской области.
 «Знамя» — газета Молчановского района Томской области, см..
«Знамя» — газета Никифоровского района Тамбовской области. см
 «Знамя» — газета, выходящая в Узловой Тульской области с 11 октября 1930.
 «Знамя» — газета, выходящая в городе Урай (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) с 17 июня 1966
 «Знамя» — газета, выходящая в 1902-04, в которой впервые были опубликованы «Протоколы сионских мудрецов».
 «Знамя» — российский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал
 «Русское знамя» — черносотенная газета, выходившая в Санкт-Петербурге.

Название футбольного клуба 
 «Знамя» — футбольный клуб из Ногинска.
 «Знамя» — советский футбольный клуб из Арзамаса.
 «Знамя» — название футбольного клуба «Текстильщик» из Иванова в 1953 году.

Иное 
 Знамя — кинотеатр в Екатеринбурге.
 Знамя — кинотеатр в Челябинске.
 Знамя — программа космических экспериментов по работе космическими зеркалами.
 Знамя — стадион в Ногинске.
 «Знамя» — Московский машиностроительный завод.
  — традиционная игра на открытом воздухе, в которой участвуют две команды, каждая из которых обладает флагом, и целью является захват флага противника.

См. также 
 Знамя Труда
 Красное знамя (значения)

Примечания